Николай Владимирович Бердыев (; 19 декабря 1922, Полторацк — 15 августа 1989, Киев) — советский , педагог, композитор, профессор Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.Заслуженный артист Украинской ССР.

Биография 

Родился 19 декабря 1922 года в городе Полторацке (ныне Ашхабад, Туркменистан). Начальное музыкальное образование получил в детстве — был воспитанником военного духового оркестра. Музыкальное профессиональное обучение начал в Московском музыкальном училище в котором учился с 1938 по 1940 год. Первым профессиональным учителем по классу трубы у Николая Бердыева был известный трубач, педагог, солист симфонического оркестра Большого театра СССР Иван Василевский, более 30-ти лет исполнявший партию первой трубы в оркестре театра. После переезда в Киев в 1941 году Николай Бердыев заканчивает Киевское музыкальное училище. В годы второй мировой войны Бердыев проходил службу в различных воинских частях, но военный дирижер Маркус добился его перевода в духовой оркестр, которым руководил. После войны М. Бердиев учился в Киевской консерватории в классе выдающегося профессора основателя киевской школы игры на трубе В. М. Яблонского.

C 1948 года Николай Владимирович Бердыев начинает работать преподавателем по классу трубы в Киевском музыкальном училище им. Р. М. Глиэра, а с 1949 он ассистент профессора В. М. Яблонского в Киевской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Работая солистом симфонического оркестра Киевского театра оперы и балета, с 1944 по 1972 год, преподавателем музыкального училища и консерватории, Н. Бердиев много времени уделяет сольному исполнительству и представляет украинскую исполнительскую школу игры на трубы не только в СССР, но и за рубежом .

Исполнительская деятельность 
На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине 1951 году Николай Бердиев становится Лауреатом II премии. В Советском Союзе он пытается составить конкуренцию выдающемуся русскому мастеру игры на трубе Тимофею Докшицеру — записи Н. Бердиева и Т. Докшицера транслировались по радио по всей территории Советскому Союзу. В фондах Украинского радио хранятся записи в исполнении Бердыева произведений Аренского, Пескина, Дремлюги и других композиторов. Исполнительское мастерство талантливого музыканта вызвала одобрительные отзывы выдающихся музыкантов и композиторов того времени. Вот что писал о исполнительское мастерство Бердыева народный артист СССР Г.И. Майборода: «Слушаешь его игру и кажется, что не существует ни технических трудностей, ни границ музыкальной выразительности. Чрезвычайно богатый, красивый тембр звука, который он извлекает из трубы, заставляет вспоминать таких прекрасных мастеров, как Полянский, Юрьев и других». Жизнь и труд Н. Бердыева на Украине тесно связаны с украинской музыкой и творчеством известных украинских композиторов. Благодаря ему путевку в жизнь получили многие произведения украинских композиторов, а именно — Дремлюга, Гомоляко, Колодуб и других .

Композиторская деятельность 

Благодаря тесной связи с украинского композиторской школой Бердыев стал не только постоянным исполнителем новых произведений, но и творцом своих произведений для трубы. Композиторское мастерство Николай Владимирович получил в классе Георгия Майбороды. На создание своих музыкальных произведений Бердыева всегда вдохновляла украинских напевность, её проникновенная задушевность. В его лирических произведениях — «Элегия», «Романс», в многочисленных концертах для трубы ярко выраженная украинская народная музыкальная орнаментика. Среди самых известных произведений крупной формы — 1-й, 2-й и 3-й концерты для трубы. Произведения, чрезвычайно технически сложные, которые в полной мере представляют звуковые, динамические и технические возможности современной трубы. Уверенно вошли в концертный репертуар современных симфонических исполнителей такие его произведения на трубе, как «Романс», «Элегия», «Поэма и Скерцо», романсы для голоса, детские миниатюры, сборки ансамблей. Большое значение в методике преподавания игры на трубе не только на Украине, но и за рубежом имеют его сборники этюдов. Произведения Бердыева обогатили концертный репертуар трубачей не только Украины, но и других стран. Сейчас они включены в программы многих конкурсов исполнителей на медных духовых инструментах .

Педагогическая деятельность 

Параллельно с исполнительской и композиторской деятельностью Николай Владимирович интенсивно и очень плодотворно ведет педагогическую работу. Его педагогический стаж насчитывает более 40 лет. В своей педагогической деятельности Николай Владимирович много внимания уделял технике исполнения, особенно культуре звучания. В классе всегда царила атмосфера доброжелательности, внимания, чувствительности, сердечности и большой профессиональной требовательности. Когда у ученика появлялись какие-то профессиональные проблемы, Николай Владимирович никогда не отказывал в помощи.

Н. В. Бердыев находился в состоянии постоянных поисков. Он был одним из первых среди духовиков, которые начали работу над современными школами игры на трубе — Шлёзберга, Маджио, Стэмп. Изучал этот материал, испытывал его на себе, отбирал самое интересное для себя и своих учеников. «Я заряжаю вас знаниями, как пушку. Посмотрим, кто из вас выстрелит…». И действительно, многие из учеников Н. В. Бердыева со временем «выстрелили». Он воспитал целую плеяду музыкантов: С. Остапенко. А. Чуприна, К. Немечек, О. Кобець, Ю. Блинов, Г. Фесюк, А. Погрибний, О. Гуцал, Ю. Кафельников и другие. Его ученик, солист симфонического оркестра Национального театра оперы и балета Украины, доцент Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского Александр Чуприна пишет о своём учителе: «Впервые в жизни я услышал игру Н. Бердыева в 1969 году. В Киевском театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко, шел спектакль балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Я был очарован звучанием оркестра и впечатлен игрой отдельных исполнителей. Особенно мне понравилось бархатное соло трубы. Потом я узнал, что партию трубы исполнял Заслуженный артист Украины Н. Бердыев. Игра этого мастера мне запомнилась на всю жизнь. На протяжении всей моей пути музыканта я благодарю судьбу, что свела меня с этим талантливым исполнителем и учителем».

Награды 
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960)
На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине в 1951 году Николай Бердыев становится Лауреатом II премии. В 1969 году, за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, Николаю Бердыеву присвоено звание Заслуженного артиста Украинской ССР. Он первым из украинских трубачей стал членом Международной гильдии трубачей.

Память 

Умер 15 августа 1989 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

В Москве с 2007 года проходит ежегодный Открытый фестиваль юных исполнителей на трубе имени Н. В. Бердыева, организованный учеником Николая Владимировича Бердыева, Заслуженным артистом России Сергеем Остапенко и проводимый ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа имени Э. Г. Гилельса», Международным благотворительным фондом «Дети и Музыка» и Управой района «Нагорный».

Примечания

Ссылки 
 Положение о пятом открытом фестивале юных исполнителей на трубе имени Н. В. Бердыева

Академические музыканты СССР
Академические музыканты Украины
Преподаватели Киевской консерватории